Macondo steht für:

 Macondo (Angola), Gemeinde im Kreis Alto Zambeze, Angola
 Macondo (Film), österreichischer Film von Sudabeh Mortezai (2014)
 Macondo (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift
 Macondo, Flüchtlingslager im Gemeindebezirk Simmering, Wien 
 Macondo, fiktiver Ort im Roman Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez
 Macondo, Eigenname des Sterns HD 93083

Siehe auch:
 Macondo-Ölfeld im Golf von Mexiko
 Macondismo, literarische Strömung in Lateinamerika